Guarino ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Guarino da Verona (1374–1460), italienischer Gelehrter und Humanist
 Battista Guarino (1434–1513), italienischer Humanist
Francesco Guarino oder Guarini (1611–1651), süditalienischer Maler des Frühbarock

 Javier Guarino (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Laetitia Guarino (* 1992), Schweizer Model
 Rita Guarino (* 1971), italienische Fußballspielerin und -trainerin
 Stephen Guarino (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker

Siehe auch:
 Guarin
 Guarini